Napo es un topónimo que puede referirse a:
 Napo, río que pasa por Ecuador y Perú.
 Napo, provincia del Ecuador.
 Napo, distrito peruano de la provincia de Maynas.
 Napo, xian (subdivisión administrativa) de la región autónoma del Guangxi en China.
 Napo, localidad de la provincia de Buriram en Tailandia.

Otros 
 Napo es también uno de los nombres comunes más frecuentes de la planta Brassica napus.